Max Payne – serie di videogiochi
Max Payne – videogioco del 2001, primo della serie
Max Payne – personaggio immaginario, protagonista dell'omonima serie di videogiochi
Max Payne – film del 2008 diretto da John Moore
Max Payne – pilota automobilistico britannico